Een tarief is een verzameling van vaste bedingingen, in het bijzonder de prijs voor bepaalde belastingen of de verlening van bepaalde diensten.

Het woord tarief stamt van het Arabische woord arrafa en betekent bekendmaking, prijslijst. Het werd in in de Arabische gebieden vooral gebruikt als term voor invoerrechten. De stad Tarifa dankt zijn naam aan dit woord, omdat het precies aan de Straat van Gibraltar ligt en het de schepen voor de doorgang een tarief oplegde.

Douanerechten, ook wel de invoer- en uitvoerrechten genoemd
Prijs (economie), de prijs van voornamelijk een dienst
Belastingtarief, het percentage of de som aan belastingen die gerekend wordt